Vitalija D'jačenko e Galina Voskoboeva erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio femminile  del torneo di tennis President's Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Oksana Kalašnikova e Marta Sirotkina che hanno battuto in finale Ljudmyla Kičenok e Nadežda Kičenok 3–6, 6–4, [10–2].

Teste di serie 

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (finale)
 Stéphanie Foretz Gacon /  Kathrin Wörle (semifinali)

 Liu Wanting /  Sun Shengnan (primo turno) 
 Oksana Kalašnikova /  Marta Sirotkina (Campionesse)

Tabellone

Note 
 

President's Cup 2012